Jamel, Djamel et Jamal sont trois transcriptions différentes en français du prénom arabe  qui signifie "Beauté".

Le prénom Jamel ou Jamal (جمال) est composé composé de quatre lettres :

Le Jim (ج), qui vient de l'ancienne lettre Guimel de l'alphabet phénicien et qui signifie "Chameau".

Le Mim (م), qui signifie "l'eau" et/ou la "mère". Cette lettre est aussi utilisée en arabe pour mettre en évidence l'action d'être (exemple : pour composer le mot "Respecté", "Muhtarem" (محترم), il faut mettre un Mim devant sa racine "Respect" (احترام) pour mettre en évidence l'action de l'être). Le Mim a la forme d'une goutte d'eau.

Le Alif (ا), qui signifie en arabe "amical" .

Le Lam (ل), qui a plusieurs significations dont (لام) :

• L'action de réprimander (لام)

• L'action de restaurer (لام)

• Une forme de négation (لم). Exemple : لم يكن له كفوا احد - lam yakun lahu kufu an ahad - il n'y en a pas un qui soit comme lui.

• Rassembler (لم), (pour ce qui est des choses matérielles).

Patronyme 

 Ahmad Jamal (1930-), pianiste et compositeur de jazz américain ;
 Faouzi Jamal (1966-), footballeur et entraîneur marocain ;
 Fathi Jamal (1959-), footballeur marocain ;
 Hakim Abdullah Jamal (1931-1973), nom adopté par l'activiste afro-américain Allen Donaldson ;
 Jamal al-Jamal (1957-2014), diplomate palestinien ;
Khadija Jamal (1935-2018), actrice marocaine ;
 Khan Jamal (1946-2022), vibraphoniste de jazz américain ;
 Maryam Yusuf Jamal (1984-), athlète bahreïnie ;
 Nasrat Al Jamal (1980-), joueur de football libanais ;
 Mumia Abu-Jamal (1954-), journaliste et militant afro-américain, condamné à mort.

Prénoms

Jamel

Djamel 

Djamel est la retranscription en alphabet latin de  selon la prononciation algérienne où la lettre  est souvent prononcée "Dj".

Jamal

Jamaal

Gamal 

Gamal est la retranscription en alphabet latin de  selon la prononciation égyptienne où la lettre  est souvent prononcée "[g]".

Toponyme 

 Beit Jamal, village des collines de Judée, en Israël ;
 Jamel, hameau de Gägelow, en Allemagne.

Notes et références